Стане Старешинич (1921—1994) је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е
|-
| 1948. || На својој земљи || Драгич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || X-25 јавља || /
|-
| 1961. || Ти ловиш || Ихтиолог
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands}- (ТВ серија) || Пјетро
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1994.
Словеначки глумци
Југословенски глумци